Le terme Gottéron peut faire référence à:
la rivière Gottéron, cours d'eau du canton de Fribourg.
le Pont du Gottéron, pont qui enjambe la rivière précité.
les gorges du Gottéron, gorges où coule ladite rivière.
Fribourg-Gottéron, club de hockey sur glace dont le nom provient lui aussi de la rivière.